Grand Paradis peut désigner :
 Grand Paradis, sommet des Alpes italiennes occidentales ;
 Grand Paradis, roman d'Angélique Villeneuve.

Voir aussi 
 Unité des communes valdôtaines du Grand-Paradis, regroupement de douze communes valdôtaines
 Fondation Grand-Paradis, organisme de gestion des sites et projets des communes valdôtaines
 Marche Grand-Paradis, compétition de ski de fond
 Massif du Grand-Paradis, massif des Alpes situé dans le Val d'Aoste et le Piémont
 Parc national du Grand Paradis, parc national situé entre Piémont et Val d'Aoste